Manable est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Christian Manable (né en 1948), homme politique français, sénateur de la Somme, président du conseil départemental ;
 Isabelle Manable (née en 1973), nageuse française, en natation synchronisée.

Lieux 

 , plateau montagneux au Mali, à l'est de Bamako.